La toute-puissance est une notion de métapsychologie.
La toute-puissance caractérise la puissance divine dans la théologie chrétienne